Suhača est un toponyme qui peut désigner plusieurs localités en Bosnie-Herzégovine :
Suhača, un village situé dans la municipalité de Livno, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Suhača, un village situé dans la municipalité de Novi Grad et dans la République serbe de Bosnie ;
Suhača, un village situé dans la municipalité de Sanski Most, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.